Mathieu ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 André Mathieu (1929—1968), kanadski pianist in skladatelj.
 Claude-Louis Mathieu (1783—1875), francoski matematik in astronom.
 Émile Léonard Mathieu (1835—1890), francoski matematik.
 Émile Mathieu (1844—1932), belgijski skladatelj.
 David Mathieu, (1768—1833), francoski general.
 François-Désiré Mathieu (1839—1908), francoski duhovnik, škof in kardinal.
 Georges Mathieu (1921—2012), francoski slikar.
 Jérémy Mathieu (*1983), francoski nogometaš.
 Marc-Antoine Mathieu, stripar
 Michel Mathieu (*1944), francoski politik.
 Michel Mathieu (1689—1768), francoski skladatelj.
 Michel Mathieu (1838—1916), kanadski politik.
 Mireille Mathieu (*1946), francoska pevka, šansonjerka, avtorica besedil in igralka.
 Paul-Henri Mathieu (*1982), francoski tenisač.
 Rhéal Mathieu (*1947), francosko-kanadski obsojeni morilec.
 Simone Mathieu (1908—1980), francoska tenisačica.
 William Allaudin Mathieu (*1937), ameriški skladatelj, glasbenik, pianist, zborovodja, glasbeni pedagog in pisatelj.

Kraji 
 Mathieu, Calvados, občina v departmaju Calvados, Francija.

Glej tudi 
 Matieu
 Matthieu